Friedeburg steht für:

 Friedeburg, eine Gemeinde im Landkreis Wittmund, Niedersachsen
 Friedeburg (Schiff, 1912), deutscher Dreimast-Gaffelschoner im Ersten Weltkrieg
 Friedeburg (Freiberg), Freiberger Stadtviertel in Sachsen
 Friedeburg (Lammershagen), Gut und Ortsteil der Gemeinde Lammershagen im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
Friedeburg (Mucheln), Ortsteil der Gemeinde Mucheln im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Vredeborg (hochdeutsch: Friedeburg), eine Niederungsburg der Stadt Bremen bei Atens (im heutigen Nordenham)
 Friedeburg (Saale), ein Ortsteil der Stadt Gerbstedt im östlichen Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Burg Friedeburg (Ostfriesland), eine spätmittelalterliche Festungsanlage südöstlich von Friedeburg im Landkreis Wittmund

Friedeburg ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Georg von Friedeburg (1895–1945), deutscher Admiral
 Ludwig von Friedeburg (General) (1862–1924), deutscher Generalmajor, Vater von Hans-Georg
 Ludwig von Friedeburg (1924–2010), deutscher Politiker und Soziologe
Robert von Friedeburg (* 1961), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Burg Friedeburg
 Friedburg (Begriffsklärung)
 Friedeberg
 Friedensburg
 Fredeburg